Ryō Mizuno ist der Name folgender Personen:

* Mizuno Ryō (Unternehmer) (1859–1951), japanischer Unternehmer 
 Ryō Mizuno (Autor) (* 1963), japanischer Schriftsteller
 Ryō Mizuno (Rennfahrer) (* 1998), japanischer Motorradrennfahrer